Kilburn kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Kilburn, North Yorkshire, ort i England, 
 Kilburn, Derbyshire, ort i England, 
 Kilburn, London, stadsdel i London, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar